azetyny:
1-azetyna,  
2-azetyna, 
propanonitryl, CH3CH2C≡N